Die Oberste Liga 1997 war die 6. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Ertis Pawlodar sicherte sich den Meistertitel.

Modus 
Nachdem Munaischy Aqtau, Kainar Taldyqorghan, Tobyl Qostanai und SKIF-Ordabassy Schymkent nach dem Ende der letzten Saison zurückzogen, bestand die Liga nur noch aus 14 Mannschaften. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Golden Match 
Die beiden höchstplatzierten Mannschaften mussten wegen der Punktegleichheit ein Spiel um den Meistertitel austragen.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 1997 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997